Gyumyurdzhinski Snezhnik är en bergskedja i Bulgarien. Den ligger i den södra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia.

Trakten runt Gyumyurdzhinski Snezhnik består till största delen av jordbruksmark. Runt Gyumyurdzhinski Snezhnik är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Bulgarien
Berg i Bulgarien 1000 meter över havet eller högre
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll